Кутилово — название населённых пунктов в России:
 Кутилово — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Кутилово — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Кутилово — деревня в Родниковском районе Ивановской области.